Белогорский переулок

Россия 
 Белогорский переулок (Большой Сочи) — Краснодарский край, Лазаревский район, Большой Сочи, село Верхнеармянская Хобза
 Белогорский переулок (Новокузнецк) — Кемеровская область

Украина 
 Белогорский переулок (Симферополь) — Крым